3. division kan henvise til flere ting:

 3. division (fodbold) – fjerdeøverste række i dansk fodbold
 3. division (håndbold) – fjerdeøverste række i dansk håndbold
 3. divisjon (Norge) – fjerdeøverste række i norsk herrefodbold